Rävatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rävatjärnen, Västergötland, sjö i Lerums kommun,  (2,4 ha)
Rävatjärnen, Jämtland, sjö i Ragunda kommun, 
Rävatjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland, 705925-158320), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Rävatjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland, 705930-158264), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6 ha)
Rävatjärnen, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun, 
Rävatjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Rävatjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (33,8 ha)
Rävatjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Rävatjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Rävatjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (7,56 ha)

Se även
Rävtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn